Der Name Crevenna bezeichnet:

 Johannes Bolongaro Crevenna (1807–1871) deutscher Kaufmann und Fabrikant
 Pietro Antonio Crevenna (1735–1792), italienischer Bibliograf und Kaufmann
 Richard Crevenna (* 1966) österreichischer Facharzt und Universitätsprofessor für physikalische Medizin